Косма III — Патриарх Александрийский (1737 — 1746)
 Косма III — Патриарх Константинопольский (1714—1716)